Trintignant ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Trintignant (1903–1933), französischer Automobilrennfahrer
 Maurice Trintignant (1917–2005), französischer Automobilrennfahrer
 Jean-Louis Trintignant (1930–2022), französischer Schauspieler und Filmregisseur
 Nadine Trintignant (* 1934), französische Drehbuchautorin, Filmregisseurin, Filmproduzentin und Autorin
 Marie Trintignant (1962–2003), französische Schauspielerin
 Vincent Trintignant (* 1973), französischer Schauspieler